Leirner ist der Familienname folgender Personen

 Isai Leirner (1903–1962), brasilianischer Industrieller, Mäzen, Kunstsammler und Kurator
 Felícia Leirner (1904–1996), polnisch-brasilianische Bildhauerin 
 Giselda Leirner (* 1928), brasilianische Designerin, Malerin und Schriftstellerin
 Nelson Leirner (1932–2020), brasilianischer Maler
 Sheila Leirner (* 1948), brasilianische Journalistin, Schriftstellerin, Kuratorin und Kunstkritikerin
 Jac Leirner (* 1961), brasilianische Installations-, Objekt- und Konzeptkünstlerin